Eusébie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 

Eusébie est un prénom féminin peu usité.

C'est le féminin du prénom  qui provient du grec ancien  / Eusebios, Eusebes, et qui signifie "pieux".

Les Eusébie sont fêtées le 16 mars, en souvenir d'une sainte chrétienne.

Formes dérivées 
 Eusoye 
 Ysoie 
et peut-être :
 Ysoline.

Saintes chrétiennes 
Au moins deux saintes et une bienheureuse ont porté ce prénom :

 Eusébie (637 - † 660) , petite-fille de sainte Gertrude (abbesse à l'abbaye de Wandignies-Hamage, à qui elle fut confiée), et fille de saint Adalbald et de sainte Rictrude, abbesse à Marchiennes, près de Douai, en Flandre. Cette sainte Eusébie est célébrée le 16 mars. Une localité française porte son nom : Sainte-Eusoye.

 Eusébie († vers 731), martyre, abbesse bénédictine suivant la Règle de saint Cassien à Marseille, morte en martyr à Saint-Cyr : lors d'une attaque sarrasine, elle et les 39 autres sœurs se mutilèrent le visage pour échapper au déshonneur d'un viol, en se coupant le nez, d'où leur nom, "Leis desnarrados" ou "desnazados". Les Sarrasins, déçus, les assassinèrent. Saint-Cyr est le nom d'un mont de Marseille (dans le  arrondissement) au pied duquel se trouvait le couvent des sœurs.  Cette sainte Eusébie est célébrée le 20 septembre  et peut être aussi le 11 octobre.

 Eusébie Palomino Yenes (1899-1935), bienheureuse espagnole, domestique puis religieuse de l'ordre des religieuses salésiennes de Don Bosco, les Filles de Marie Auxiliatrice. Elle est réputée pour son humilité, pour la pertinence de ses conseils et pour sa dévotion à l'eucharistie, aux cinq plaies du Christ, au chemin de croix et à Marie. Jean-Paul II la béatifie en 2004.

Autres 
 Eusébie, impératrice romaine de 353 à 360, femme de Constance II.

Philosophie 
L'Eusébie est un concept philosophique se rapprochant de ce qui devint la piété des chrétiens - le sens grec est proche, mais autre, et plus large.

Références 

Prénom féminin
Prénom français